Штайнфельд () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Южный Вайнштрассе. Подчиняется управлению Бад Бергцаберн. Население составляет 1923 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,88 км². Официальный код — 07 3 37 076.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Рейнланд-Пфальца